Il campionato sovietico maschile di pallanuoto è stato la massima competizione pallanuotistica nazionale per squadre di club che veniva disputata nell'Unione Sovietica.

Il primo torneo risale al 1925, ma si è cominciato a disputare annualmente solo nel 1936. L'ultimo campionato sovietico si è svolto nel 1991 e nell'anno successivo si è disputato il campionato della CSI.

La squadra più titolata nella storia sovietica è stata la CSK Mosca, la squadra dell'esercito, che, nelle diverse denominazioni, ha conquistato 21 campionati nazionali.

Albo d'oro
Nel 1925, 1928, 1936, 1956, 1959, 1963 e 1967 la competizione non si è svolta tra squadre di club ma tra rappresentative cittadine e regionali; nel 1934 tra società sportive nazionali.

Vittorie per squadra

Voci correlate
Campionato russo

Collegamenti esterni

Campionati nazionali di pallanuoto
Pallanuoto in Unione Sovietica